Prvenstvo Jugoslavije u rukometu za žene za sezonu 1965./66. je osvojila ekipa Podravka iz Koprivnice.

Savezna liga

Drugi rang prvenstva

Prvenstvo Hrvatske 

Republički turnir održan u Bosanskom Brodu uz sudjelovanje tri ekipe.

Izvori 
 Enciklopedija fizičke kulture 2, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1977. 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985., Rukometni savez Hrvatske, Zagreb, 1986.

1965-66